Tangled Threads – cortometraggio del 1913 diretto da Robert Thornby
Tangled Threads – cortometraggio del 1917 diretto da Allan Forrest
Tangled Threads – film del 1919 diretto da Howard C. Hickman